Шу́мейкер (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Шумейкер, Билл (1931—2003) — американский жокей.
 Шумейкер, Кэролин (1929—2021) — американский астроном.
 Шумейкер, Питер (род. 1946) — американский военный деятель.
 Шумейкер, Скип (род. 1980) — американский бейсболист.
 Шумейкер, Юджин (1928—1997) — американский астрогеолог.

Другое 
 Шумейкер — ударный кратер в Австралии.
  — лунный кратер.
 (2074) Шумейкер — астероид.

См. также 
 Шумахер

Примечания